Cristiano Ronaldo är en portugisisk professionell fotbollsspelare som har representerat Portugals landslag som anfallare sedan sin debut den 20 augusti 2003 i en vänskapsmatch mot Kazakstan. Han gjorde sitt första landslagsmål den 12 juni 2004 i en gruppspelsmatch mot Grekland vid EM 2004. Sedan dess har Ronaldo blivit den främste målskytten genom tiderna i Portugals landslag samt den bästa målskytten av samtliga landslagsspelare med 118 gjorda mål på 193 landskamper. Han tog över rekordet om flest landslagsmål från Irans Ali Daei efter att ha gjort sitt 110:e och 111:e mål i en match mot Irland den 1 september 2021.

Den 6 september 2013 gjorde Ronaldo sitt första hattrick i landslaget mot Nordirland i kvalet till VM 2014. Han har gjort hattrick för Portugal vid totalt tio tillfällen, varav vid två tillfällen har det blivit fyra mål i en och samma match. Den 5 mars 2014 gjorde Ronaldo två mål i en 5–1-vinst över Kamerun och blev då Portugals främste målskytt genom tiderna med 49 mål. Han gick då om Pauleta som tidigare innehade rekordet med 47 gjorda mål. Ronaldo gjorde ett mål den 14 november 2014 i en kvalmatch till EM 2016 mot Armenien; vilket var hans totalt 23:e mål i EM-kval och EM-slutspelsmatcher. Han slog då rekordet som hölls av turkiska Hakan Şükür och danska Jon Dahl Tomasson. Den 20 juni 2018 gjorde Ronaldo sitt 85:e mål för Portugal i en 1–0-vinst över Marocko vid VM 2018 och slog då Ferenc Puskás rekord för flest landslagsmål gjorda i ett europeiskt landslag. Den 8 september 2020 gjorde han sitt 100:e samt 101:a landslagsmål i en 2–0-vinst över Sverige vid Uefa Nations League 2020/2021 och blev då den förste europé att göra över 100 landslagsmål.

Ronaldo har deltagit i tolv större internationella turneringar: fem Europamästerskap (2004, 2008, 2012, 2016 och 2020), fem Världsmästerskap (2006, 2010, 2014, 2018 och 2022) samt Fifa Confederations Cup 2017 och Uefa Nations League-slutspelet 2019. Han har gjort mål i samtliga av dessa turneringar. Ronaldo ledde som lagkapten Portugal till vinst vid EM 2016, och han blev, efter att ha gjort tre mål och tre assist, tilldelad silverskon som den näst bästa målskytten i turneringen. Ronaldo blev även för tredje gången i sin karriär uttagen i turneringens bästa lag. Han har gjort 14 mål i EM, åtta i VM, sju i Uefa Nations League samt två i Confederations Cup. Ronaldo har gjort 36 mål i VM-kvalet och 31 mål i EM-kvalet samt blev den förste spelaren att göra över 50 mål i europeiska kvalmatcher. Hans övriga 20 mål har gjorts i vänskapsmatcher. Motståndarlaget Ronaldo gjort flest mål mot är Luxemburg med nio mål gjorda mål. Ronaldo har gjort 16 landslagsmål på Estádio Algarve, vilket är den arena han gjort flest mål på. Den 12 oktober 2021 gjorde Ronaldo sitt tionde hattrick och slog då svenska Sven Rydells rekord över flest hattrick i ett landslag.

Mål

Mål och resultatkolumnen listar Portugals resultat först.

Hattrick

Statistik

Källor

Externa länkar

Cristiano Ronaldo – Statistik på Portugals fotbollsförbunds webbplats

Listor med anknytning till fotboll